Magda Linette e Sandra Zaniewska erano le detentrici del titolo, ma la Zaniewska quest'anno non ha partecipato. Linette ha fatto coppia con Viktorija Golubic.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez Région Limousin 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Viktorija Golubic e Magda Linette che hanno battuto in finale Nicole Clerico e Nikola Fraňková 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Mirjana Lučić-Baroni /  Tamira Paszek (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (Semifinali; ritiro)

  Teodora Mirčić /  Ana Vrljić (quarti di finale)
  Nicole Clerico /  Nikola Fraňková (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Région Limousin 2013